French Open steht für:

 French Open, Tennisturnier
 French Open (Badminton), Badmintonturnier
 French Open (Dart), Dartturnier
 French Open (Schach), Schachturnier
 Open de France, Golfturnier